La stagione 1987 della International Formula 3000 fu prevista in 11 gare. Vi presero parte 23 differenti team, 53 differenti piloti, 4 differenti telaisti e tre differenti motoristi.

Risultati e classifiche

Risultati

Nota:

Gara 3 fu interrotta per un incidente tra Alfonso de Vinuesa e Luis Pérez-Sala. Solo la metà dei punti previsti venne assegnata.

Classifica Piloti

Contano solo i migliori 7 risultati. Un solo pilota deve scartare; i punti scartati sono tra parentesi.

Risultati Completi

R10=ritirato ma classificato NC=non classificato R=ritirato NQ=non qualificato 8P=posizione in girlia, ma partenza dalla pit lane.

Note

 03
International